Соревнования в прыжках в высоту у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 30 августа и 1 сентября.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011